Knowle – miejscowość w hrabstwie Bristol (Anglia)
 Knowle (Copplestone) – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Knowle (Cullompton) – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Knowle (East Devon) – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Knowle – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Knowle (North Devon) – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Knowle – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Knowle – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Knowle – miejscowość w hrabstwie West Midlands (Anglia)
 Knowle – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)